Emanuele Pancaldo – politico italiano
 Leon Pancaldo – navigatore italiano

Pagine correlate
 Pancaldi
 Leon Pancaldo (disambigua)